Saint-Flour (Cantal)
 Saint-Flour (Puy-de-Dôme)
 Anglards-de-Saint-Flour
 Saint-Flour-de-Mercoire